Штаргард:
 Бург-Штаргард
 Старгард
 Мекленбург-Штаргард